Открытый чемпионат Дюссельдорфа 2014 — 2-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Дюссельдорф и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2014 году турнир прошёл с 18 по 24 мая. Соревнование завершало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Хуан Монако
 в парном разряде —  Андре Бегеманн и  Мартин Эммрих

Общая информация 
Первым сеянным в одиночном соревновании стал Филипп Кольшрайбер (тогдашняя 29-я ракетка мира). Немец, часто результативно играющий на домашних турнирах, и в этот раз смог оправдать ожидания организаторов: не только добравшись до финала, но и выиграв четвёртый титул на соревнованиях протура в Германии. В решающем матче его соперником был седьмой номер посева — Иво Карлович, в четвертьфинале лишивший шанса защитить свой прошлогодний титул аргентинца Хуана Монако. Сильнейшими несеянными участниками приза стали Денис Истомин и Иржи Веселый, пробившиеся в полуфиналы. Кольшрайбер остался последним представителем страны-организатора уже на четвертьфинальной стадии.

Парный приз достался третьей паре посева: альянсу Сантьяго Гонсалес / Скотт Липски. В титульном матче представители Нового Света переиграли единственного чемпиона турнира-2013, защищавшего свой титул: Мартина Эммриха и его соотечественника Кристофера Каса.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Филипп Кольшрайбер обыграл  Иво Карловича со счётом 6-2, 7-6(4).
 Кольшрайбер выигрывает 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Карлович уступает 2-й финал в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Т. Габашвили
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=6| RD1-seed04=
| RD1-team04= Д. Лайович
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=4

| RD1-seed05=
| RD1-team05= М. Пшисенжний
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= М. Делич
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= Д. Браун
| RD1-score07-1=7| RD1-score07-2=6| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= Я. Лу
| RD1-score08-1=63
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= М. Матошевич
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12=
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= А. Джанесси
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=1
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Дж. Каблер
| RD1-score14-1=7| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=6| RD1-seed15=
| RD1-team15= Д. Истомин
| RD1-score15-1=65
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Я. Ниеминен
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=2

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Ф. Кольшрайбер
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Т. Габашвили
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= М. Делич
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= Д. Браун 
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=0
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= А. Сеппи
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= А. Маннарино
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Дж. Каблер
| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=
| RD2-team08= Д. Истомин
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Ф. Кольшрайбер
| RD3-score01-1=7| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=6| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= М. Делич
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=1

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= А. Сеппи
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Д. Истомин
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Ф. Кольшрайбер
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=6| RD4-seed02=
| RD4-team02= Д. Истомин
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3=4
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Сантьяго Гонсалес /  Скотт Липски''' обыграли  Кристофера Каса /  Мартина Эммриха со счётом 7-5, 4-6, [10-3].
 Гонсалес выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Липски выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Дюссельдорфа

 Мировой тур ATP 2014 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт  

 Профиль турнира на сайте ATP 
 

Германия
Теннис
Май 2014 года
2014